Денді — чоловік, що приділяє особливу увагу зовнішньому вигляду, вишуканим манерам, жестам та мові.

"Денді" також може означати:

Люди 
 Джеймс Едгар Денді (1903—1976) — британський ботанік.
 Джесс Денді, англ. Jess Dandy (1871 — 1923) — американський актор німого кіно і театру, справжнє ім'я — Джессі Данциг, англ. Jesse A. Danzig.
 Попович Денис Григорович, позивний «Денді» (1979 — 2015) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Ішутін Данило Олександрович відомий під псевдонімом Dendi — український професійний кіберспортсмен.

Місця 
 Денді (вулкан) — вулкан в Африці.
  - гребля в Пакистані

Інше 
 Dendy — ігрова приставка.
 Денді-дінмонт-тер’єр — порода собаки.
 Синдром Денді—Волкера — аномалія розвитку мозку.
 Денді (мова) — одна з африканських мов.

Див. також 
 Данді (значення)